Новочерниговский — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Входит в Парижское сельское поселение.

Поселок основан на бывшей заимке Морозова переселенцами из пос. Черниговского.

География 
Расположен в южной части района, на берегу реки Бахты. Расстояние до районного центра, села Фершампенуаз 52 км.

Население 

(в 1995 — 298)

Улицы 
Улица Гагарина
Улица Мира
Молодежная улица

Примечания 

Населённые пункты Нагайбакского района